La competició de dobles femenins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atlanta de 1996. La competició es realitzà al Stone Mountain Tennis Center de Stone Mountain sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles.

Classificació

Caps de sèrie 

  Gigi Fernández /  Mary Joe Fernandez 
  Jana Novotná /  Helena Suková 
  Manon Bollegraf /  Brenda Schultz-McCarthy 
  Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez Vicario 

  Nicole Bradtke /  Rennae Stubbs 
  Gabriela Sabatini /  Patricia Tarabini 
  Amanda Coetzer /  Mariaan de Swardt 
  Kyoko Nagatsuka /  Ai Sugiyama

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre doble femení a Atlanta 1996  a ITF 
 Quadre doble femení a Atlanta 1996  a sports-reference 

Femeni Doble